Ettrick kan syfta på följande platser:

Australien 

 Ettrick, New South Wales, ort i, Kyogle,

Storbritannien 

 Ettrick Water, vattendrag, Skottland,

USA 

 Ettrick (ort i USA, Virginia), Chesterfield County, 
 Ettrick (ort i USA, Wisconsin), Trempealeau County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar